Девін Едгертон (;  12 червня 1970, Кіндерслі, Саскачеван , Канада) — канадський хокеїст, нападник.

Кар'єра 
Перші професійні кроки в хокеї робив у клубі «Гумбольдт Бронкос» (Саскачеванська молодіжна хокейна ліга), далі виступав за клуби нижчих ліг Північної Америки: «Вілінг Тандербірдс» (ECHL), «Атланта Найтс», «Фінікс Роадруннерс» та «Пеорія Райвермен» всі інші — ІХЛ.

З 1996 по 1998 виступав за клуб Національної ліги В ХК «Герізау», разом з ним повернувся до Національної ліги А в сезоні 1997/98. Через виліт ХК «Герізау» до НЛБ, перейшов на один сезон до Цуга. Наступний рік і знову лише один сезон провів за «Франкфурт Ліонс» у ДЕЛ. З сезону 2000/01 виступає за «Адлер Мангейм», провів у складі «орлів» шість років та в рік дебюту став чемпіоном Німеччини. Завершив свої виступи в сезоні 2007/08 відігравши два сезони за австрійський ХК «Філлах».

Девін також виступав у Інтернаціональній лізі з роликового хокею, у складі «Анагайм Бульфрогс» став чемпіоном 1993 року.

Нагороди та досягнення 
2001 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  
Профіль на eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти «Франкфурта»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»